Yerlès ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Yerlès (* 1961), belgischer Schauspieler
 Jean-André Yerlès (* 1968), französischer Drehbuchautor